Pageantry for Martyrs è il secondo album del gruppo musicale brutal death metal italiano Hour of Penance, pubblicato nel 2005.

Contiene 10 tracce, proprio come i lavori a seguire.

Tracce

Collegamenti esterni